Нікі́та () — російська форма імені Микита
  — псевдонім російського естрадного співака Олексія Михайловича Фокіна
 «Нікіта» — художній фільм Люка Бессона.
 «Нікіта» — американський серіал

Топонім 
  Нікіта — селище міського типу Ялтинської міської ради АР Крим.

Див. також 
 NikitA — український жіночий гурт
 «» — пісня Елтона Джона (1985)